Miejscowości w USA:
 Paulding – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
Gminy w USA:
 Paulding (ang. Paulding Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Paulding (ang. Paulding County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Paulding (ang. Paulding County) – w stanie Ohio